Thuswaldner ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Thuswaldner (* 1942), österreichischer Schriftsteller und Übersetzer